Latre ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Latre (* 1979), spanischer Synchronsprecher und Komiker
 Jean De Latre (1505–1569), flämischer Kapellmeister und Komponist

Latre bezeichnet den Ort Latre (Caldearenas) in Aragonien

Siehe auch:
 Lattre
 Delattre